Guilherme Duarte (Nova Iguaçu, 18 de agosto de 1976) é um ator brasileiro. Cotado sempre para papéis importantes, presente em filmes, séries e novelas famosas da TV Globo e Record. Vive seu primeiro noivado, com a cantora Gabi Lima. Já se aventurou com celebridades e subcelebridades desde o início de sua carreira. Romance com Sheron Menezes, Foi namorado das ex BBBs Juliana Alves, hoje, atriz de 2008 a 2014 e da Fani.

Filmografia

Trabalhos na Televisão
2022 - Reis - Josué
2019 - Malhação: Toda Forma de Amar - Dr. Marcelo
2019 - Amor de Mãe - Mário Sérgio / Eduardo (Edu) 
2017 - O Outro Lado do Paraíso - Roberto
2017 - A Força do Querer .... Denilson Pereira Horta (DH)
2014 - Amor Custa Caro  .... Claudinei (Rede Record)
2009 - Caras & Bocas .... Samuel
2007 - Duas Caras .... Zidane
2004 - Senhora do Destino .... Jacaré
2004 - Uma Aventura
2002 - Sociedade Anónima .... Jorge

Filmes
2011 - A Novela das 8.... Pedro
2010 - Sonhos Roubados.... Wesley
2003 - Rádio Relâmpago .... Vítor
2000 - A Falha

Ligações externas
 Guilherme Duarte no imdb

Naturais de Nova Iguaçu
Atores do estado do Rio de Janeiro